Фабіола Сулуага (, нар. 7 січня 1979) — колишня професійна колумбійська тенісистка. 
Здобула п'ять одиночних титулів туру WTA. 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — 16 місце досягнула 17 січня 2005 року.
Завершила кар'єру 2005 року.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 6 (5–1)

Парний розряд: 1 (0–1)

Фінали ITF

Одиночний розряд (9–4)

Парний розряд 6 (2–4)

Досягнення в одиночних змаганнях 
{|class=wikitable style=text-align:center;font-size:97%
!Турнір!!1998!!1999!!2000!!2001!!2002!!2003!!2004!!2005!!W–L
|-
|bgcolor=ffff99 text-align:left|Grand Slams
|colspan=11|
|-
|align=left| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
|A
|A
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=yellow|ПФ
|bgcolor=afeeee|2р
|7–4
|-
|align=left| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
|К2р
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|3р
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|2р
|10–6
|-
|align=left| Вімблдонський турнір
|К1р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|A
|A
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|1–3
|-
|align=left| Відкритий чемпіонат США з тенісу
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|A
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|2р
|8–6
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!1–1
!3–3
!3–2
!0–0
!1–2
!5–4
!10–4
!3–3
!26–19
|-
|bgcolor=ffff99 text-align:left|Олімпійські ігри
|colspan=10|
|-
|align=left| Теніс на Олімпійських іграх
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
|bgcolor=afeeee|3р
|colspan=3 style=color:#ccc|Not Held
|bgcolor=afeeee|3р
|style=color:#ccc|NH
|bgcolor=#EFEFEF|4–2
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!0–0
!0–0
!2–1
!0–0
!0–0
!0–0
!2–1
!0–0
!4–2
|-
|bgcolor=ffff99 text-align:left|Premier Mandatory
|colspan=10|
|-
|align=left| Мастерс Індіан-Веллс
|К2р
|A
|A
|A
|A
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=FFEBCD|ЧФ
|bgcolor=afeeee|2р
|8–3
|-
|align=left| Мастерс Маямі
|A
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|3р
|6–6
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!0–0
!2–1
!1–1
!0–0
!0–1
!1–2
!5–2
!5–2
!14–9
|-
|bgcolor=ffff99 text-align:left|Premier 5
|colspan=10|
|-
|align=left| Мастерс Рим
|A
|A
|bgcolor=yellow|ПФ
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|1р
|5–5
|-
|align=left| Мастерс Канада
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|bgcolor=FFEBCD|ЧФ
|bgcolor=afeeee|3р
|bgcolor=afeeee|2р
|bgcolor=afeeee|1р
|6–6
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!0–0
!0–1
!4–2
!0–0
!3–2
!3–2
!1–2
!0–2
!11–11
|-
|bgcolor=ffff99 text-align:left|Premier
|colspan=10|
|-
|align=left| Volvo Car Open
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|2р
|1–4
|-
|align=left| Porsche Tennis Grand Prix
|A
|A
|A
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=FFEBCD|ЧФ
|A
|2–2
|-
|align=left| Warsaw Open
|A
|A
|A
|style=color:#ccc|NH
|A
|bgcolor=FFEBCD|ЧФ
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|3–2
|-
|align=left| Southern California Open
|К1р
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=afeeee|1р
|0–4
|-
|align=left| Connecticut Open
|A
|К2р
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|A
|A
|A
|A
|1–1
|-
|align=left| Кубок Кремля
|A
|A
|A
|A
|A
|К3р
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|0–1
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!0–0
!0–2
!1–2
!0–0
!0–0
!2–2
!3–5
!1–2
!7–13
|-
|bgcolor=ffff99 text-align:left|International series
|colspan=10|
|-
|align=left| Sydney International
|A
|A
|A
|A
|A
|A
|A
|bgcolor=FFEBCD|ЧФ
|2–1
|-
|align=left| Copa Colsanitas Santander
|bgcolor=FFEBCD|ЧФ
|bgcolor=Lime|W|bgcolor=afeeee|2р
|A
|bgcolor=Lime|W|bgcolor=Lime|W|bgcolor=Lime|W|bgcolor=yellow|ПФ
|26–3
|-
|align=left| Abierto Mexicano TELCEL
|A
|A
|A
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|A
|0–1
|-
|align=left| Мадрид
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|bgcolor=thistle|F
|A
|bgcolor=yellow|ПФ
|bgcolor=afeeee|2р
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
|8–4
|-
|align=left| Tournoi de Québec
|A
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|A
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|A
|A
|3–2
|-
|align=left| Moorilla Hobart International
|A
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|A
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|A
|2–2
|-
|align=left| Amelia Island Championships
|A
|bgcolor=ffebcd|ЧФ
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|A
|A
|A
|3–3
|-
|align=left| Brasil
|style=color:#ccc|NH
|bgcolor=Lime|●
|bgcolor=afeeee|2р
|A
|bgcolor=afeeee|1р
|colspan=3 style=color:#ccc|Not Held
|6–3
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!2–1
!12–2
!8–6
!0–0
!9–4
!6–2
!7–1
!5–2
!50–18
|-bgcolor=efefef
|align=left|Рейтинг на кінець року
|95
|48
|42
|277
|74
|38
|23'|84
! N/A
|}* Statistics correct as of 28 березня 2013.''

Примітки

Посилання 
 
 
 

Колумбійські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Уродженці Кукути